Silbersack ist der Name von

 Andreas Silbersack (* 1967), deutscher Politiker (FDP) 
 John Silbersack (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturagent
 Zum Silbersack, Kneipe in Hamburg-St. Pauli
 Silbersackstraße, Straße in Hamburg